Il doppio maschile dell'UNICEF Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Daniele Bracciali e František Čermák erano i detentori del titolo, ma Bracciali non ha partecipato al torneo. Čermák ha fatto coppia con Filip Polášek ma sono stati sconfitti ai quarti di finale da Johan Brunström e Philipp Marx.

Robert Lindstedt e Horia Tecău hanno sconfitto in finale Juan Sebastián Cabal e Dmitrij Tursunov per 6-3, 7-61.

Teste di serie

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (campioni)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)

  František Čermák /  Filip Polášek (quarti di finale)
  Scott Lipsky /  Leander Paes (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

UNICEF Open 2012
ATP World Tour 2012